Коли козаки з турками воювали — мультфільм 2008 року.

Сюжет 
Мультфільм знято за давньою кубанською казкою «Коли козаки з турками воювали», в основу якої покладені події, що відбувались насправді.

Посилання 

 Коли козаки з турками воювали на порталі Гуртом

Примітки 

Фільми за алфавітом
Українські фільми 2008